Chevannes (Côte-d'Or)
 Chevannes (Essonne)
 Chevannes (Loiret)
 Chevannes (Yonne)
ook:
Chevannes-Changy,  Nièvre